Miejscowości w USA:
 Bogard – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Carroll
Gminy w USA:
 Bogard (ang. Bogard Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Daviess
 Bogard (ang. Bogard Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Henry